

Geografia 
Stati Uniti d'America
 Wanamaker – comunità della contea di Marion, nell'Indiana
 Wanamaker – comunità della contea di Lehigh, nella Pennsylvania
 Wanamaker – città fantasma della contea di Jackson, nel Dakota del Sud

Persone 
 Brad Wanamaker – cestista statunitense
 John Wanamaker – politico statunitense
 Madeleine Wanamaker – vogatrice statunitense
 Rick Wanamaker – atleta statunitense
 Rodman Wanamaker – imprenditore statunitense
 Sam Wanamaker – attore e regista statunitense
 Zoë Wanamaker – attrice statunitense naturalizzata britannica

Altro 
 Wanamaker's – grande magazzino di Filadelfia, negli Stati Uniti d'America